

Mitologia 
 Clito – personaggio della mitologia greca, madre di dieci figli di Poseidone. Secondo Platone il primogenito fu Atlante
 Clito (o Cleito)  – personaggio della mitologia greca, figlio di Pisenore e guerriero troiano ferito da Teucro
 Clito (o Cleito) – personaggio della mitologia greca, figlio di Mantio. Rapito da Eos e padre di Cerano
 Clito – personaggio della mitologia greca, figlio dell'indovino Polido, quindi pronipote del Clito soprastante
 Clito – personaggio della mitologia greca, guerriero acheo che non riuscì a vendicare il figlio Dolope ucciso da Ettore
 Clito – personaggio della mitologia greca, uno dei cinquanta figli di Egitto, sposo della danaide Clite
 Clito – personaggio della mitologia greca, pretendente di Pallene, figlia del re di Tracia Sitone e probabile successore
 Clito – personaggio della mitologia greca, menestrello alla corte di Priamo
 Clito – personaggio della mitologia greca, re della Calcidica e padre di Crisonoe, sposa di Proteo
 Clito – personaggio della mitologia greca. Uno dei cinquanta Pallantidi

Persone
 Clito il Nero – militare macedone, ucciso da Alessandro Magno in seguito a un litigio
 Clito il Bianco – ammiraglio macedone, ufficiale di Alessandro Magno
 Clito – re dei Dardani

Musica
 Clito – gruppo musicale italiano
 Clito – singolo di Madame del 2020